Гамбринус Лига сезона 2012/13 — 20-й сезон чемпионата Чехии по футболу. В турнире, проходившем с 26 июля 2012 года по 1 июня 2013 года приняли участие 16 клубов. Титул защищал футбольный клуб «Слован Либерец». По результатам турнира чемпионом Чехии стал клуб «Виктория Пльзень».

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Клубы, вышедшие в Гамбринус Лигу сезона 2012/2013 
Следующие клубы вышли в Гамбринус Лигу из Второй лиги:
 Высочина Йиглава
 Зброёвка Брно

Клубы, выбывшие во Вторую лигу сезона 2012/2013 
По итогам сезона 2011/12 во Вторую лигу выбыли следующие два клуба:
 Виктория Жижков
 Богемианс 1905

Клубы-участники

Представительство по регионам

Тренерские перестановки

Турнирная таблица

Потуровая таблица

Результаты матчей

Бомбардиры 

Источник: Голы на сайте Гамбринус Лиги

Статистика сезона

Голы 
 Первый гол сезона: Лукаш Зоубеле в матче за «Баумит» против «Баника», 86 минута (26 июля 2012)..
 Первый автогол сезона: Томаш Хаёвский из «Пршибрама» в матче против «Слована», 57 минута (28 июля 2012).
 Первый дубль сезона: Ян Вошаглик в матче за «Славию» против «Высочины», 90 минута (30 июля 2012).
 Первый хет-трик сезона: Йозеф Шурал в матче за «Слован» против «Дуклы», 80 минута (4 августа 2012).
 Самая крупная победа: 5 голов
 «Славия» 5:0 «Зброёвка» (23 августа 2012)
 «Сигма» 6:1 «Пршибрам» (4 ноября 2012)
 Наибольшее число голов в одном матче: 7 голов
 «Сигма» 6:1 «Пршибрам» (4 ноября 2012)

Нарушения 
 Первая жёлтая карточка сезона: Зденко Капралик из «Баника» в матче против «Баумита», 20 минута (26 июля 2012).
 Первая красная карточка сезона: Алеш Шкерле из «Сигмы» в матче против «Динамо», 63 минута(28 июля 2012)
 Наибольшее количество жёлтых карточек за один матч: 13
 «Зброёвка» 1:3 «Дукла» — 7 для «Зброёвки» и 6 для «Дуклы» (4 ноября 2012)

 Наибольшее количество красных карточек за один матч: 2
 29 июля 2012 «Теплице» 1:0 «Млада Болеслав» — 1 для «Теплице» (Адмир Левакович) и 1 для «Млада Болеслав» (Лукаш Магера)
 28 сентября 2012 «Сигма» 1:1 «Зброёвка» — 1 для «Сигмы» (Алеш Шкерле) и 1 для «Зброёвки» (Михал Шкода)
 17 ноября 2012 «Слован» 1:2 «Виктория» — 1 для «Слована» (Лукаш Ваха) и 1 для «Виктории» (Вацлав Прохазка)
 10 марта 2013 «Млада Болеслав» 0:2 «Виктория» — 1 для «Млада Болеслав» (Лукаш Магера) и 1 для «Виктории» (Мартин Филло)
 5 апреля 2013 «Динамо» 0:1 «Пршибрам» — 1 для «Динамо» (Якуб Ржезничек) и 1 для «Пршибрама» (Мартин Шлапак)
 22 мая 2013 «Зброёвка» 3:2 «Спарта» — 1 для «Зброёвки» (Томаш Фрейлах) и 1 для «Спарты» (Давид Лафата)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги

2012/2013
Чехия